Akshay Venkatesh (1981) – matematico indiano naturalizzato australiano
 Marani R. Venkatesh (1985) – scacchista indiano
 Pranav Venkatesh (2006) – scacchista indiano
 Shanmugam Venkatesh (1978) – allenatore di calcio ed ex calciatore indiano